Plans – album dei Death Cab for Cutie del 2005
 Les Plans – comune francese situato nel dipartimento del Gard
 Les Plans – comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault